

Persone 

Bruno Fuchs, propr. Bruno de Lara Fuchs – calciatore brasiliano
Karoline von Fuchs-Mollard – nobildonna e istitutrice austriaca

Altro 
9638 Fuchs – asteroide della fascia principale
Fuchs Dome – cupola montuosa coperta di ghiaccio nella Terra di Coats, in Antartide
Transportpanzer 1 Fuchs – veicolo trasporto truppe prodotto in Germania a partire dal 1979
Otto Fuchs – azienda metallurgica tedesca